Prinsen ist der Familienname folgender Personen:
 Hendrik Prinsen Geerligs (1864–1953), niederländischer Chemiker
 Mark Prinsen (* 1994), niederländischer Shorttracker
 Reina Prinsen Geerligs (1922–1943), niederländische Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg
 Tom Prinsen (* 1982), niederländischer Eisschnellläufer
 Wim Prinsen (1945–1977), niederländischer Radrennfahrer

Prinsen bezeichnet:

 Name einer norwegischen Fähre, siehe MM49PE